Veideman ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Veideman (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Rain Veideman (* 1991), estnischer Basketballspieler